Milagrosa Expósito Ballesteros es una cantante y compositora española, nacida en San Fernando (Cádiz), el 10 de mayo de 1982. Es la cantante y compositora de Mesalla. Ha compartido escenarios con grandes artistas como Andy y Lucas.

Álbumes de estudio 
 Mesalla (junio de 2001) - Estrella Federal Records.
 Mesalla con dos... (julio de 2008) - Estrella Federal Records.
 Sin miedo a nada (2011).

Enlaces externos 
 Mesalla Sitio web oficial.
 Discográfica.

Cantantes femeninas de España
Cantantes en español
Nacidos en San Fernando (Cádiz)